L'édition masculine 2013 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 7 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Le , la côte Ouest des États-Unis est victime, vers  (heure locale), d'un tremblement de terre de magnitude allant de 4,7 à 5,1 sur l'échelle de Richter selon les sources : de nombreux joueurs relateront l'événement, inédit pour un grand nombre, l'épicentre ayant été localisé à moins de  d'Indian Wells, à Anza, sur la faille de San Andreas.

Le Suisse Roger Federer, tenant du titre, est éliminé dès les quarts de finale par son rival qui effectue sa rentrée sur dur, l'Espagnol Rafael Nadal.

Novak Djokovic ( mondial) et Rafael Nadal () sont les deux seuls membres du Big Four qualifiés dans le dernier carré.

En finale contre Juan Martín del Potro, pourtant mené d'un set et d'un break, Rafael Nadal remporte son  sur le circuit ATP. C'est le  (le premier sur dur depuis l'Open du Japon 2010) et le  ATP World Tour Masters 1000 de sa carrière, un record. C'est aussi son  glané en Californie, après 2007 et 2009.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Juan Martín del Potro. Il s'agit du  et  sur dur en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  à Indian Wells, et soulève ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Treat Conrad Huey et Jerzy Janowicz. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Ils s'imposent pour la  en ATP Masters 1000.

Records 
Le tournoi bat un record d'affluence, avec précisément  durant la dizaine de jours, le but des organisateurs étant de dépasser celles de Roland-Garros ou de Wimbledon.

En remportant un , Rafael Nadal devient le seul détenteur du record de titres dans cette catégorie, devant Roger Federer et ses 21 trophées.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2013) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2013
Tennis masculin en 2013
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en mars 2013
Sport en Californie en 2013
Sport aux États-Unis en mars 2013